Giscard d’Estaing ist der Familienname folgender Personen:

 Anne-Aymone Giscard d’Estaing (* 1933), französische Première Dame
 Valéry Giscard d’Estaing (1926–2020), französischer Politiker, Staatspräsident 1974 bis 1981